lifecell (до 2016 года — life:)) — торговая марка, под которой украинский оператор мобильной связи ООО «Лайфселл» предоставляет с 15 января 2016 услуги сотовой связи в стандартах GSM-900, GSM-1800 (EDGE), UMTS-2100 (HSPA+) и LTE Advanced Pro (2600, 1800, 900).

История

Life:) (2004—2016) 

Компания Life:) была основана в начале 2004 года, но на данный момент не имела рынков. Они появились в 2005 году, заодно появились первые рекламы. С конца 2005 года по 2009 был введен «Lifebox», затем — «Простой Life:)», а ещё позже — «Супер Life:)».

Также с 2007 года был введен тариф «Леди Life:)». С ноября 2007 года по март 2010 года транслировались рекламные ролики со слоганом «Можливо все!»
(с укр. — «Возможно все!»).
С 29 мая 2010 по 4 сентября 2011 года транслировались рекламные ролики с изменённым слоганом: «Прагни кращого!» (на русский язык — «стремись к лучшему!»). С декабря 2010 была введена опция: Life:) смартфон. С сентября 2010 года был введен интернет самостоятельно (до этого, в 2005—2010 годах, интернет ввелся через посторонние функции).
25 октября 2011 года Life:) совершил первый ребрендинг: изменились логотип и рекламы, появился новый слоган: «Отримуй Бiльше!» (с укр. — получай больше). В 2012 году все недостатки снизились до 0 %, а в 2012 году появился полноценный роуминг. С середины декабря 2012 года слоган был изменён: вместо «Отримуй бiльше» на «N°1 для смартфонiв», так как Life:) стал первым по популярности продаж Смартфонов на Украине, чем все остальные. В 2015 году введена функция на космической связи была запущена технология 3G(UMTS/HSPA+).

Ребрендинг (с 2016 года) 
15 января 2016 года Life:) сделал ребрендинг: Life:) стал Lifecell’ом (то есть, показатель того, что, он принадлежит материнской Turkcell), и его основными цветами становятся жёлтый и синий. С мая 2016 года имеет мессенджер ВiР, а осенью 2016 года возвращён Lifebox. В сентябре 2017 года и до 2020 года имел слоган "Є lifecell, є кураж!" (с ноября 2018 года - ещё и "Є lifecell, є 4,5G"). С 2018 года используется разработка 4G. Имел клуб скидок: «Lifecell Campus» в 2019 году.

Весной 2020 года возвращен слоган "N°1 для смартфонов" (до этого действовал в 2013-2016 годах), а с 15 августа 2020 года - "вiльно мобiльно".

Владельцы 
ООО «Лайфселл» на 100 % принадлежит компании Euroasia Telecommunications Holdings B.V., 100 % акций которой владеет турецкий оператор Turkcell.

Деятельность 
Абоненты lifecell могут обратиться в 81 центр обслуживания абонентов, в 101 городе Украины работают 196 эксклюзивных магазинов lifecell. Также абоненты lifecell имеют возможность заказать услуги связи в 150 брендированных пунктах продаж и 45 861 не эксклюзивных точках продаж по всей Украине.

Номерная ёмкость 
Оператор lifecell имеет три сетевых кода — 63, 73 и 93. Телефонные номера в международном формате имеют вид +38063xxxxxxx, +38073xxxxxxx и +38093xxxxxxx.

Частотный спектр

См. также 
 Turkcell
 life:) (Беларусь)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт lifecell

Торговые марки Украины
Turkcell